

Томс-Рівер — селище, штат Нью-Джерсі
 Томс-Рівер — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі